YRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rivers Inlet (Canada)